Super Nova (Wayne Shorter) – album del sassofonista jazz Wayne Shorter
  Super Nova Racing – squadra automobilistica britannica

Pagine correlate 

 Supernova (disambigua)